Чесма́ — село в России, административный центр Чесменского района Челябинской области. Село образует Чесменское сельское поселение и является единственным населённым пунктом на его территории.

География 
Село Чесма расположено в центре Чесменского района.
Расстояние Челябинск Чесма по трассе составляет 214 км, а по прямой - 158 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Челябинск и Чесма на машине составляет 2:18. В странах с неметрической системой мер расстояние принято измерять в милях. Расстояние от Челябинска до Чесмы в милях: 133.

История 
В 1842—1843 годах при заселении Новолинейного района был создан участок № 27, позже переименованный в посёлок Чесми́нский.

Название было дано (наряду с Берлином, Парижем, Лейпцигом, Варной, Фершампенуазом, Арсинским и другими сёлами Челябинской области) в память о победе российской армии: в 1770 году в Чесменской бухте Эгейского моря был разбит турецкий флот.

Демография 

По состоянию на 2006 год население села составляло 6000 человек. 
По данным переписи населения 2010 года, в Чесме проживали уже 6517 человек.

Транспорт 

В 1959 году в Чесме основали аэропорт. Из него можно было за полчаса прилететь в Челябинск и Магнитогорск. Аэропорт обслуживал самолеты Ил-18 и Ан-2. В 1992 году аэропорт закрыли, а затем снесли.

Экономика 
Работает Чесменское мраморное месторождение. В основном экономика представлена лишь сельским хозяйством.

Примечания

Ссылки 
 [chel-portal.ru/enc/chesma_selo Статья в Энциклопедии Челябинской области]
 Официальный сайт Чесменского сельского поселения
Официальный сайт администрации Чесменского муниципального района
 История поселения

Населённые пункты Чесменского района